Kalutara (plaats), plaats in Sri Lanka
 Kalutara (district), district in Sri Lanka